Songs from the Big Chair () — второй студийный альбом британской рок-группы Tears for Fears, вышедший 25 февраля 1985 года на лейбле .
В него вошли международные хитовые синглы «», «Shout», «Everybody Wants to Rule the World», «Head over Heels», «».
Альбом занял второе место в чарте Великобритании и первое в чартах США и Канады.
На сегодняшний день этот альбом остаётся самым продаваемым альбомом группы.

Предыстория 
Название альбома было вдохновлено телевизионным фильмом 1976 года «Сибил» о женщине с расстройством множественной личности, которая чувствует себя в безопасности, когда сидит в «большом кресле» своего психоаналитика. В 1984 году был выпущен в основном «инструментальный трек» под названием «The Big Chair» (который содержит отрывки диалогов из фильма) в качестве стороны «Б» «Shout», однако он не был включён в альбом.

Название было моей идеей. Она немного извращённая, но вам придётся понять наше чувство юмора. Идея «большого кресла» появилась из прекрасного фильма «Сибил» о девочке с 16 разными личностями. Её в детстве пытала её мать, и единственным местом, где она чувствовала себя защищённой, было кресло её психоаналитика. Она чувствовала себя защищённой, была спокойна и не использовала свои разные личности как защиту. Это что-то вроде «а теперь ваша очередь» английской музыкальной прессе, которая какое-то время реально нас доставала. А теперь это мы — она не может нам досадить.—Курт Смит объясняет название альбома, март 1985

Альбом занял второе место в британском чарте альбомов и оставался в Топ-10 на протяжении более шести месяцев. В США он в течение пяти недель удерживал первую строчку в чарте, а в Канаде оставался номером один в течение девяти недель и провёл шесть месяцев в Топ-3. Во всех трёх странах альбом многократно становился платиновым. Также он занял первое место в Германии и Нидерландах и вошёл в десятку лучших в других странах, таких как Австралия, Швейцария, Новая Зеландия и Италия.

Сопутствующий видео документальный фильм «» был выпущен в конце 1985 года. После того, как группа закончила длинный тур и продвижение альбома, у неё начался продолжительный перерыв в музыкальной индустрии и лишь в 1989 году вышел следующий, третий альбом группы, «The Seeds of Love».

Отзывы критиков 

В своём обзоре на «Songs from the Big Chair» Барри Макилени из Melody Maker заявил, что «никто из вас не должен быть слишком удивлен тем, что Tears for Fears сделали такой замечательный альбом», назвав его «альбомом, который полностью оправдывает довольно насмешливые, я-вас-предупреждающие взгляды Курта Смита и Роланда Орзабала», прежде чем заключил: «Очень много людей, конечно же, будут продолжать и продолжать говорить о „“ и предполагаемой нехватке глубины. Очень многим людям придётся взять назад очень много слов». Иэн Кранна из Smash Hits описал альбом как «более свободный, более исследовательский, чем раньше» по своей природе, и назвал его «решительной лирической честностью». Критик Rolling Stone Дон Шейли написал, что Tears for Fears «звучат так же, как и многие другие британские группы», обнаружил следы «социальной ответственности U2, эхо-гитар Bunnymen, и искаженного поп-остроумия XTC» на альбоме и высказал мнение, что производство Криса Хьюза «позволяет Songs from the Big Chair быть на шаг впереди конкурентов». Роберт Кристгау был менее восторженным в своём обзоре в The Village Voice, отметив некоторые тексты песен, особенно в «The Working Hour», и музыкальные элементы, такие как «необычная команда гитары и фортепиано, саксофона , синтезаторов более неровная, чем считают арбитры общедоступности данс-попа». Однако он заключил, что «глубина и драма в том, что английские парни не справляются с самого начала прогрессивного рока».

В ретроспективном обзоре, опубликованном на AllMusic, Стэнтон Свитхарт писал: «Tears for Fears прекрасно уловили дух времени середины 1980-х годов, также невероятным образом создав восхитительную, вневременную поп-классику. Songs from the Big Chair — одно из лучших заявлений десятилетия». Марк Эллиотт из  согласился, добавив, что в нём содержится «наиболее последовательно интересный материал» группы. Q заметил, что альбом «концентрируется на стремлении каждого подростка чувствовать себя героем, со звуком подчёркнутой, просторной утончённости и с мощными припевами, на которые бы вы поставили свой дом». Эндрю Антербергер из Stylus Magazine, пришёл к выводу, что «даже сегодня, когда все рок-музыканты, похоже, способны быть эмоциональными и честными, жестокость и сила катарсиса Songs from the Big Chair по-прежнему шокирует». Songs from the Big Chair были включены в книгу «1001 Albums You Must Hear Before You Die». Slant Magazine включил альбом в список лучших альбомов 1980-х годов под номером 95.

Переиздания 
В 1998 году  ремастировал и переиздал альбом с расширенной «Head over Heels» (5:24) и двумя бонус-треками (расширенные версии «Shout» и «Everybody Wants to Rule the World»).

Альбом был ремастирован и переиздан на CD в 1999 году с бонус-треками, включая песни со стороны «Б» и ремиксы. Трек-лист основан на кассетной версии специального издания альбома, в которой в качестве бонусных треков представлены пять песен со стороны «Б», включая три трека («The Conflict», «The Marauders» и «Broken Revisited») из The Hurting. В дополнение к этим трекам он включает в себя два ремикса.

Альбом был снова переиздан в формате Deluxe 2.0 в 2006 году с полной коллекцией песен со стороны «Б» и многими альтернативными версиями и ремиксами треков альбома.

В 2014 году альбом был выпущен Universal Music Japan на SHM-SACD.

К 30-летнему юбилею альбома Universal Music выпустила альбом в пяти разных форматах 10 ноября 2014 года, в том числе в формате 6-дискового Super Deluxe Edition, который включает в себя четыре компакт-диска и два DVD (1 аудио, 1 видео). Это издание также содержит 30-страничную копию программы во время тура 1985 года и 32-страничный буклет. Дополнительные форматы, выпущенные одновременно, включают в себя ещё один двухдисковый Deluxe Edition, ремастированное издание, 180-граммовый тяжеловесный виниловый альбом и издание для Blu-Ray «Pure Audio». Объёмный звук 5.1 сделан известным ремиксером и прогрессив-рок-музыкантом Стивеном Уилсоном.

Оригинальное издание 

Примечания
 «I Believe» посвящена Роберту Уайатту («если он слушает)»
 В некоторых изданиях в США лайв-версия «Broken» была убрана, а после «Head over Heels» сразу же следовала «Listen». В этих же изданиях полная версия «Mothers Talk» 5:09 была заменена короткой версией 3:53.
 В некоторых более поздних канадских изданиях «Head over Heels» и лайв-версия «Broken» были разделены на два отдельных трека, в результате чего число треков увеличилось до девяти; однако на буклете был указан оригинальный список треков.
 В ограниченной кассетной версии альбома, выпущенной в Великобритании, содержится много бонусных треков («The Big Chair», «Empire Building», «The Marauders», «Broken Revisited», «The Conflict»), а также короткая версия «Working Hour»; конфигурация была воссоздана на CD в честь 30-летнего юбилея с добавлением нескольких дополнительных треков.

Примечание
 К «Mothers Talk» (U.S. remix) применена дополнительная реверберация. Версия 1999 года — единственный компакт-диск, на котором можно её найти.

Делюкс-издание (2006) 

Примечания
 Треком 4 должен был быть «Everybody Wants to Run the World», но был ошибочно заменён повторением альбомной версии (некорректно обозначенной как «7" версия», но такой версии не существует), что подтверждают примечания к альбому.
 Трек 7 помечен как «U.S. Remix» на упаковке, но на самом деле отличается от ремикса «Mothers Talk» на оригинальных виниловых синглах. Оригинальный «U.S. Remix» можно найти в сборниках «The Millennium Collection: The Best of Tears for Fears» и «Shout: The Very Best of Tears for Fears», а также на переиздании к 30-летию.

Super Deluxe Edition (2014)

Участники записи 
 Роланд Орзабал — вокал, гитара, клавишные, фортепиано на дорожке 5, бас-синтезатор и программирование  на 1, ведущий вокал на дорожках 1-2, 4-7
 Курт Смит — вокал, бас-гитара, ведущий вокал на дорожках 3 и 8
 Иэн Стэнли — клавишные, программирование LinnDrum, аранжировка «Listen»
  — ударные (кроме 1 дорожки), барабанная аранжировка

Дополнительный персонал
 «Shout»: Сэнди МакЛелланд — бэк-вокал,  — ударные
 «The Working Hour»:  — перкуссия и саксофон,  — соло на саксофоне, Мел Коллинз — саксофон, Энди Дэвис — фортепиано
 «Everybody Wants to Rule the World»:  — второе гитарное соло,  — программирование MIDI
 «Mothers Talk»:  — бэк-вокал
 «I Believe»:  — саксофон
 «Broken»:  — гитарное соло
 «Head over Heels»: Сэнди МакЛелланд — бэк-вокал, Энди Дэвис — фортепиано, Энни МакКайг — бэк-вокал, Мэрилин Дэвис — бэк-вокал
 «Listen»: Мэрилин Дэвис — оперный вокал

Производство
  — продюсер
 Дейв Баскомб — звукорежиссёр
 Пол Кинг — менеджер
 Тим О’Салливан — обложка

Чарты и сертификации

Чарты 

Делюкс-издание к 30-летнему юбилею

Годовые чарты

Сертификация 

|}

Синглы

Примечания

Ссылки 

Альбомы Tears for Fears
Альбомы Mercury Records
Альбомы Fontana Records
Альбомы, пересведённые Стивеном Уилсоном
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы Великобритании
Альбомы на английском языке
Альбомы новой волны
Альбомы прогрессивного попа
Поп-рок-альбомы